Ла Харп има више значења:
 Ла Харп (Илиноис)
 Ла Харп (Канзас)